Jairo da Costa e Silva (Tarumã, 18 de maio de 1965) é um político brasileiro.

Biografia 
Jairão estudou até o Ensino Médio na Escola Estadual "Maria Magdalena de Oliveira" - Dona Cota no mesmo município. Cursou a faculdade de matemática. Iniciou o curso na UEL, em Londrina e concluiu na UNIMAR, em Marília. Também cursou processamento de dados na FEMA, em Assis. Especializou-se em estatística, na Universidade de Marília (UNIMAR) e em planejamento e gestão pública municipal na Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) em Presidente Prudente. Casou-se com Luciene Garcia Ferreira e Silva em 26 de dezembro de 1992, e quatros anos mais tarde teve sua primeira filha Raquel Ferreira da Costa e Silva.

Sua vida profissional teve início aos 13 anos de idade, como trabalhador rural, no corte de cana. Trabalhou na Usina Nova América, na área de informática. Em 1986, formou-se professor de matemática e passou a ministrar aulas no período noturno. Em 1993, deixou a Usina Nova América para exercer o função de assessor de gabinete no primeiro mandato da Prefeitura de Tarumã (1993 - 1996). De 1997 a 2008, trabalhou em uma empresa onde atuou como consultor em tecnologia da informação e administração municipal em vários municípios do estado de São Paulo.

Trajetória de Vida 
Nascido em Tarumã, é filho de Dona Josefa Godoi Silva e Antonio da Costa e Silva. Tem 4 irmãos.

Jairão desenvolveu ações de voluntariado na comunidade, atuando como presidente da ACRUTA (Associação Comunitária do Centro Rural de Tarumã). É esportista e incentivador da prática esportiva nas mais diferentes modalidades.

Trajetória Política 
Jairão desenvolve intensa atividade política há mais de 18 anos. Foi membro da Comissão Organizadora dos Festejos do Aniversário de Tarumã, quando a cidade ainda era distrito de Assis. Foi fundador do PPS (Partido Popular Socialista). Foi eleito vereador nas eleições de 2000 para o quadriênio de 2000 - 2004, sendo o vereador mais votado. Foi eleito vice-prefeito nas eleições de 2004 para o quadriênio 2005 - 2008. Hoje é membro do PSDB.

Naturais de Tarumã (São Paulo)
Prefeitos de Tarumã (São Paulo)
Vereadores de São Paulo (estado)
Alunos da Universidade Estadual de Londrina
Membros do Partido da Social Democracia Brasileira